

Kup pobjednika kupova Europe 
Kup pobjednika kupova (KPK) je bio europski kup koji je okupljao pobjednike nacionalnih kupova država - članica UEFA-e, odnosno finaliste ako su pobjednici kupa ujedno izborili i plasman u Kup (Ligu) prvaka Europe. Razlog zašto se ovaj kup ukinuo 1999. leži u tome što je više klubova igralo u Ligi prvaka, koji su često i osvajali nacionalni kup, a mnogi klubovi što su igrali u Kupu UEFA bili su mnogo jači od klubova u Kupu pobjednika kupova, tako da je ovaj potonji imao samo nekoliko jakih momčadi u posljednjim sezonama.

Pobjednici i finalisti 

NAPOMENE: 
MTK Budimpešta je današnji MTK 
Lokomotive Leipzg je današnji VfB Leipzig

Uspješnost po klubovima 

NAPOMENE: 
Slovan Bratislava se natjecao za Čehoslovačku 
Dinamo Kijev, Dinamo Tbilisi, Dinamo Mokva su se natjecali za Sovjetski Savez 
1. FC Magdeburg, Carl Zeiss Jena i Lokomotive Leipzig su se natjecali za 
Istočnu Njemačku 
Ostali navedeni njemački klubovi do sezone 1991/92. su se natjecali za Zapadna Njemačku 
Monaco se natječe za Francusku

Uspješnost po državama

Vidi još 
 UEFA Liga prvaka
 Kup UEFA
 UEFA Europska liga
 Europski superkup
 Interkontinentalni kup
 Intertoto kup
 FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo
 Copa Libertadores

Europska klupska nogometna natjecanja